Nebo, a 2012-es Junior Eurovíziós Dalfesztivál nyertes dala
Nebo, a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon Nina Badrić által előadott dal
Nebo (isten)